Юрий Глухов:
 Глухов, Юрий Анатольевич (род. 1956) — российский дипломат.
 Глухов, Юрий Иванович (1933—1992) — советский хоккеист и тренер.